Арам Сергеевич Арутюнян (, 18 февраля 1958, Арташат, Армянская ССР) — армянский оппозиционный политик.

 1965—1975 — Ереванская средняя школа.
 1975—1980 — механико-математический факультет Ереванского государственного университета.
 1980—1983 — аспирантура Московского государственного университета.
 С 1984 — преподает в Ереванском государственном университете.
 1991—1999 — был членом ОНС «Объединение национальное самоопределение».
 1992 — активно участвовал в создании военизированных поселений в Лачине.
 1996 — был арестован во время известных событий.
 1996—1999 — был спикером парламента ОНС «Объединение национальное самоопределение».
 1998—1999 — был членом комиссии по подготовке изменений в конституцию Армении при президенте Армении.
 1999—2000 — из-за проявленной принципиальности в вопросах внутрипартийной демократии был исключен из рядов ОНС.
 С апреля 2000 — председатель-основатель партии «Национальное согласие».
 В 2003, 2008 и 2013 годах баллотировался в президенты Армении.

Ссылки 
 Биография 

Общественные деятели Армении
Публицисты Армении
Кандидаты в президенты Армении
Выпускники МГУ